Ка́рлтон () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Карлтон, Бриджет (род. 1997) — канадская баскетболистка.
 Карлтон, Ванесса (род. 1980) — американская певица и автор песен.
 Карлтон, Гай (1724—1808) — британский военнослужащий, колониальный управляющий и первый барон Дорчестер.
 Карлтон, Джесси (1862—1921) — американский гольфист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1904.
 Карлтон, Ларри — американский джаз, фьюжн-, поп-, рок-гитарист, певец, участник группы Fourplay и Steely Dan.
 Карлтон, Стив (род. 1944) — американский бейсболист.
 Карлтон, Уильям (1794—1869) — ирландский писатель-романист.
 Карлтон, Хью (1810—1890) — новозеландский политик и журналист.
 Карлтон, Эндрю (род. 2000) — американский футболист.

Топонимы 
 Карлтон — пригород Мельбурна, Австралия.
 Карлтон — пригород Сиднея, Австралия.
 Карлтон — округ в штате Миннесота, США.
 Карлтон — графство в канадской провинции Нью-Брансуик.
 Карлтон — бывший округ (графство) в провинции Онтарио, Канада.
 Карлтон — пик в Нью-Брансуике, высочайшая вершина Аппалачей.
  — деревня в Северном Йоркшире, Англия.
 Карлтон — населённый пункт в округе Уаимакарири региона Кентербери, на Южном острове Новой Зеландии.

См. также 
 Карлтон-Плейс — город в Канаде.
 Карлтон-центр — небоскрёб в ЮАР.
 Оттава-Карлтон — бывший муниципалитет в Канаде.
 Уэст-Карлтон — западный, преимущественно сельский, район Оттавы.
 Карлтонский университет — университет в г. Оттава, Онтарио.
 Карлтонский колледж — крупный колледж в г. Нортфилд, Миннесота.

Примечания